Черепаново (Адлиг Повайен до 1928, Повайен до 1946 года) — посёлок в составе муниципального образования Светловский городской округ Калининградской области.

География 
Посёлок Черепаново расположен на Самбийском полуострове, в 20 км к северо-западу от областного центра, города Калининграда.

История 
Населённый пункт Повайген основан в 1344 году, после 1540 года название употреблялось в форме Повайен.

Поселение (Адлиг Повайен до 1928, Повайен до 1946 года) входило в состав Пруссии, позднее Германии. С 1945 года в составе СССР. В 1946 году переименован в Черепаново.

В центре посёлка размещён мемориальный комплекс - Братская могила советских воинов, которая образовалась в ходе боевых действий в феврале - апреле 1945 года. Захоронено более 2 тыс. воинов. Памятник установлен в 1948 году.

Население 
В 1910 году в Адлиг Повайене проживали 186 человек.

Примечания 

 

Населённые пункты Светловского городского округа